Tantra steht für:
 Tantra, Strömung der indischen Philosophie
 Eti Tantra (* 1975), indonesische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Tantra Sangha (tantrisch-religiöse Vereinigung)
 Tantrayana (buddhistische Philosophie)
 Neo-Tantra (Richtung des Tantra)